Wasicky ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Wasicky (1911–1947), SS-Sturmbannführer und Lager-Apotheker im KZ Mauthausen
 Richard Wasicky (1884–1970), österreichischer Pharmazeut und Hochschullehrer